Ethan Frome – romanzo di Edith Wharton del 1911
Ethan Frome - La storia di un amore proibito (Ethan Frome) – film del 1993 diretto da John Madden